Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Bett1open) van 2021 vond plaats van 14 tot en met 20 juni 2021 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 40e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Dinara Safina uit 2008 was intussen met pensioen gegaan. Zij was haar titel dus niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Russische kwalificante Ljoedmila Samsonova won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Zwitserse Belinda Bencic in drie sets. Samsonova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won € 55.300 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De titelhoudsters uit 2008, Cara Black en Liezel Huber, waren intussen met pensioen gegaan.

Het als vierde geplaatste Wit-Russische duo Viktoryja Azarenka en Aryna Sabalenka won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Nicole Melichar en Demi Schuurs in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Azarenka had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Sabalenka zes.

De Nederlandse Demi Schuurs was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Berlijn 2021
Berlijn